Sommerauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sommerauer (1909–1995), deutscher Fernsehpfarrer
 Hubert Sommerauer (* 1957), österreichischer Maler und Grafiker
 Moritz Sommerauer (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Peter Sommerauer (* 1966), österreichischer Architekt, bildender Künstler und Designer; Präsident der oberösterreichischen Künstlervereinigung MAERZ